WMS, ou  (système de gestion d'entrepôts), désigne une catégorie de progiciels destinés à gérer les opérations d'un entrepôt de stockage.
L'objet premier du WMS n'est pas de prendre les commandes mais de les prendre en compte et d'en optimiser la préparation.

Le périmètre d'un WMS est limité et ne couvre pas toute la chaîne logistique. En général l'outil s'arrête à l'entrepôt. 

Parmi les fonctionnalités typiques d'un tel progiciel, se trouvent :
 la réception ;
 l'entreposage (mise en stock avec optimisation des emplacements) ;
 la préparation ;
 la gestion de stock ;
 l'expédition ;
 l'inventaire ;
 la gestion des volumes.

Les WMS se sont agrémentés de fonctionnalités plus importantes depuis quelques années comme :
 le  ;
 l'allotissement ;
 le  ;
 l'inventaire tournant, 
 le  ;
 le  ;
 la traçabilité.

Ces fonctionnalités peuvent être mises en œuvre d'une manière traditionnelle, mais des fonctionnalités d'intégration techniques sont souvent proposées notamment :
 des outils d'interface permettant d'intégrer et de répliquer des données avec un progiciel de gestion intégré (ERP) ;
 des outils d'acquisition de données permettant de dialoguer avec des terminaux mobiles via des liaisons radio. On note l'apparition de techniques de pilotage vocal ou .

Articles connexes 
Transport Management System
Warehouse Control System

Logistique